Гилдер (Gilder) — фамилия.

Известные носители 
  (Роберт Брайан Гилдер; род. 1950) — американский гольфист, победитель Открытого чемпионата Канады (1980).
 Гилдер, Вирджиния (род. 1958) — американская гребчиха.
  (род. 1974) — южноафриканский крикетчик, победитель турнира SuperSport (1997) и обладатель кубка Standard Bank (1997, 2001, 2002) в составе сборной провинции Натал (Квазулу-Натал).
  (1849—1916) — американская писательница и журналистка.
  (род. 1939) — американский экономист, предприниматель, публицист, основатель креационистской организации Discovery Institute.
  (Николас Джордж Гилдер; род. 1951) — британско-канадский музыкант, лауреат премий «Джуно» за лучший сингл и как самый перспективный солист (1979).
  (1844—1909) — американский поэт, первый редактор The Century Magazine (1881—1909), член Американской академии искусств и литературы (с 1898), основатель Общества американских художников, муж Хелены де Кей Гилдер.
  (1891—1986) — американский театральный критик, редактор Theatre Arts Magazine (1946—1948), сооснователь Международного театрального института, лауреат специальной премии «Тони» за вклад в театр через литературу (1948), дочь Ричарда Уотсона Гилдера и Хелены де Кей Гилдер.
  (род. 1985) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной лиги Австралазии в составе клуба «Сидней Кингс».
 Гилдер, Хелена де Кей (1846—1916) — американская художница.

  (также Вангилдер; род. 1964) — американская велосипедистка, член национальной сборной.

См. также 
 
 Гилдерой Локхарт